Арнелл, Арнелль — фамилия:

 Арнелл, Альма (1857—1934) — шведская художница.
 Арнелль, Май (1910—2005) — шведская художница.
 Арнелл, Сигфрид Вильгельм (1895—1970) — шведский ботаник.
 Арнелл, Хампус Вильгельм (1848—1932) — шведский ботаник, бриолог.